Небоскрёб — термин, означающий:

 Небоскрёб — очень высокое здание с несущим стальным или железобетонным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей.

Фильм 
  — американская немая драма 1928 года, режиссёр Говард Хиггин.
  — документальный фильм Ширли Кларк 1959 года о строительстве .
  — американский видеофильм 1996 года с участием Анны Николь Смит в главной роли.
  () — датский драматический фильм 2011 года, автор и режиссёр Руне Шётт.
 Небоскрёб (фильм, 2018) — американский боевик Роусона Маршалла Тёрбера.
 Адский небоскрёб () — комедия, снятая на фоне Tour Montparnasse, одного из самых престижных современных памятников Парижа.

См. также 

  (1786—1807) — британская чистокровная скаковая лошадь, является одним из многих выдающихся отпрысков великого ; наиболее известна благодаря  1789 года.